Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo/Holmenkollen były dziewiątymi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 18 – 21 marca. Zawodnicy rywalizowali w sprincie, biegu na dochodzenie i biegu masowym.

Pierwszego dnia rozegrano sprinty. Wśród kobiet tryumfowała Niemka Simone Hauswald pokonując Białorusinkę Darię Domraczewą i Szwedkę Anna Carin Zidek. U mężczyzn wygrał Francuz Martin Fourcade pokonując Rosjanina Maksima Czudowa i Austriaka Christopha Sumanna.

Drugiego dnia rozgrywano biegi pościgowe. Wśród kobiet wygrała Niemka Simone Hauswald pokonując Białorusinkę Darię Domraczewą i Szwedkę Anna Carin Zidek. Wśród mężczyzn tryumfował Francuz Martin Fourcade wygrywając z Niemcem Simonem Schemppem i Rosjaninem Iwanem Czeriezowem.

Ostatniego dnia rozgrywano biegi masowe. Wśród kobiet wygrała Niemka Simone Hauswald, która tryumfowała we wszystkich biegach w Oslo, pokonując Ukrainkę Witę Semerenko i inną Niemkę Magdalenę Neuner. Wśród mężczyzn wygrał Rosjanin Iwan Czeriezow pokonując Austriaka Christopha Sumanna i Norwega Emila Hegle Svendsena.

Program zawodów

Zestawienie zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty - 18.03.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 114 zawodników. Na starcie wycofał się  Marek Matiaško, a zwodów nie ukończyli  Vincent Defrasne i  Ville Simola.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 92 zawodniczki. Na starcie wycofały się  Anna Maria Nilsson,  Olga Nazarowa i  Oksana Jakowlewa.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi na dochodzenie - 20.03.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodników. Na starcie wycofali się  Halvard Hanevold,  Tomasz Sikora i  Indrek Tobreluts, a zawodów nie ukończył  Paavo Puurunen.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Eveli Saue,  Andreja Mali i  Sirli Hanni, a biegu nie ukończyła  Zdeňka Vejnarová.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe - 21.03.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
2010 w Norwegii
Biathlon w Norwegii
Sport w Oslo